A Bridge Too Far (boek), een roman uit 1974 van Cornelius Ryan
A Bridge Too Far (film), de titel van de verfilming van het boek van Ryan
A bridge too far (RMI),  een livealbum van Radio Massacre International uit 1998